Antoni Castell Bauzà (Petra, 1930), ciclista balear
 Antoni Castell de Pons (Esparreguera, 1819 - Barcelona, 1888), tenor, advocat, polític i viti-vinicultor català